

Geografia
Stati Uniti d'America
 Adak – isola dell'arcipelago delle Aleutine, Alaska
 Adak – città sull'omonima isola

Altro
 Adak – film turco del 1979 diretto da Atif Yilmaz